Aqueous film forming foam, ook bekend als brandblusschuim
 Amsterdam Fantastic Film Festival